Ziemele ist ein lettischer Familienname, Namensträgerinnen sind:
 Ausma Ziemele (* 1938), lettische Schauspielerin
 Berta Ziemele (1883–1942), lettische Journalistin, Schriftstellerin und Politikerin; siehe Berta Pīpiņa
 Ineta Ziemele (* 1970), lettische Rechtswissenschaftlerin